His House in Order – film del 1920 diretto da Hugh Ford
His House in Order – film del 1928 diretto da Randle Ayrton